Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 () – 15. edycja turnieju piłkarskiego pomiędzy klubowymi mistrzami poszczególnych konfederacji kontynentalnych.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony

Mecze

Runda eliminacyjna

Ćwierćfinały

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 

 2 gole samobójcze
  Léo Silva (Kashima Antlers przeciwko Guadalajara)
  Yahya Nader (Al-Ain przeciwko Realowi Madryt)

Nagrody 

Źródło: FIFA.com

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Linki zewnętrzne 
  

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
2018 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2018 w piłce nożnej
Piłka nożna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Sport w Abu Zabi
Al-Ajn